The Telescopes — британская альтернативная рок-группа, сформированная Стивеном Лоури в 1987 году, в английском городе Бёртон-апон-Тренте.
В состав группы вошли Стивен Лоури (вокал и гитара), Джоанна Дорен (бэк-вокал и гитара), Девид Фицджеральд (гитара), Роберт Брукс (бас-гитара) и Доминик Диллон (ударные и перкуссия).

Дискография

Альбомы 
 Taste (1989)
 Trade Mark Of Quality (1990)
 The Telescopes (1992)
 Third Wave (2002)

Синглы и EP 
 Forever Close Your Eyes (1988)
 Kick the Wall (1989)
 7th# Diaster (1989)
 The Perfect Needle (1989)
 To Kill a Slow Girl Walking (1990)
 Precious Little (1990)
 Everso (1990)
 Celeste (1991)
 Flying (1991)

Ссылки 
 
 
 http://www.allmusic.com/artist/the-telescopes-p144072

Дрим-поп-группы
Инди-рок-группы Великобритании
Группы шугейза
Исполнители Creation Records
Группы спейс-рока